Mal gusto puede hacer referencia a:
 El gusto artístico o considerado malo, especialmente el vulgar (véase kitsch), por oposición al buen gusto o al gusto elitista.
 Mal gusto, película de Peter Jackson.